

Architettura 
Abbazia di Erlach – ex convento situato nel comune svizzero di Gals

Geografia

Austria 
 Bad Erlach o Bad Erlach an der Pitten, già Erlach – comune nel distretto di Wiener Neustadt-Land (Bassa Austria)
 Erlach – frazione di Hohenems, città nel distretto di Dornbirn (Vorarlberg)
 Erlach – frazione di Kallham, comune nel distretto di Grieskirchen (Alta Austria)
 Erlach – frazione di Pischelsdorf am Engelbach, comune nel distretto di Braunau am Inn (Alta Austria)

Germania 
 Erlach – frazione di Dietramszell, comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Erlach – ex comune ora frazione di Hirschaid, comune nel distretto dell'Alta Franconia (Baviera)
 Erlach – ex comune ora frazione di Leutershausen, città nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Erlach – ex comune ora frazione di Ochsenfurt, città nel distretto della Bassa Franconia (Baviera)
 Erlach – ex comune ora frazione di Renchen, città nel distretto di Friburgo (Baden-Württemberg)
 Erlach – frazione di Schwäbisch Hall, città nel distretto di Stoccarda (Baden-Württemberg)
 Erlach – ex comune ora frazione di Simbach am Inn, città nel distretto della Bassa Baviera (Baviera)
 Erlach – frazione di Weismain, città nel distretto dell'Alta Franconia (Baviera)
 Erlach am Main – ex comune ora frazione di Neustadt am Main, comune nel distretto della Bassa Franconia (Baviera)
 Großerlach – comune nel distretto di Stoccarda (Baden-Württemberg)

Svizzera 
 Erlach – comune nel circondario del Seeland (Canton Berna)
 Distretto di Erlach – distretto soppresso con capoluogo Erlach

Persone 
 Rudolf von Erlach (1299 circa-1360) – cavaliere ed un condottiero svizzero
 Johann Bernhard Fischer von Erlach (1656-1723) – architetto austriaco
 Joseph Emanuel Fischer von Erlach (1693-1742) – architetto austriaco